George Bush poate fi numele unuia din următorii președinți ai Statelor Unite ale Americii;

 George H. W. Bush (1924-2018), al 41-lea președinte între 1989–1993
 George W. Bush (n. 1946), al 43-lea președinte între 2001–2009